Dies ist eine Teilliste der Kirchengebäude in Moskau. Gelistet sind alle Kirchen in Moskau (Russland), die den Kriterien der Hauptliste entsprechen und sich im Zentralen Verwaltungsbezirk (und somit größtenteils im historischen Stadtkern innerhalb oder wenig außerhalb des Gartenrings) befinden.

Die Tabelle ist analog den zehn Tabellen der Hauptliste aufgebaut.

Liste der Kirchen

Anmerkungen

Quellen 

!Zentraler Verwaltungsbezirk
Kirchen Moskau Zentrum
Moskau